Ананиха — название населённых пунктов в России:

 Ананиха — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Ананиха — деревня в Сычевском районе Смоленской области.